Саундче́к (англ. Soundcheck) — процесс настройки звукового оборудования и аппаратуры, а также проверка звука перед началом мероприятия.

 «Soundcheck» (англ.) — американская радиопередача разговорного радио о музыке и искусстве. Ведущий Джон Шефер.
 SoundCheck — украинское музыкальное радиошоу в стилях транс и прогрессив. Первый выпуск в 2002 году. Ведущий Иван Ионов.

Примечания